Дорлиа́к — фамилия:

 Дорлиак, Дмитрий Львович (1912—1938) — советский актёр.
 Дорлиак, Ксения Николаевна (1881/1882—1945) — фрейлина двора императрицы Александры Фёдоровны, советская оперная артистка, вокальный педагог, мать Н. Л. Дорлиак и Д. Л. Дорлиака, супруга Л. Ф. Дорлиака.
 Дорлиак, Лев Фабианович (1875—1914) — один из руководителей госбанка Российской империи. 
 Дорлиак, Нина Львовна (1908—1998) — российская советская певица, народная артистка СССР.